Alfredo Fernández puede referirse a las siguientes personas:

 Alfredo Fernández Durán, jinete español;
 Alfredo Fernández Simó,  novelista, poeta y diplomático dominicano;
 Alfredo Fernandez (yudoca), yudoca brasileño.